Soltmahnen ist ein deutscher Ortsname:

 Soltmahnen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Sołtmany (Kruklanki), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Soltmahnen, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Sołtmany (Prostki), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen